

Geografia
 Waite – città della Contea di Washington, Maine (Stati Uniti d'America)

Persone
 Arthur Edward Waite – mistico ed esoterista statunitense
 Arthur Waite – pilota automobilistico australiano
 Carlos A. Waite – generale statunitense
 Jimmy Waite – hockeista su ghiaccio canadese
 John Waite – cantante britannico
 Morrison Remick Waite – politico e avvocato statunitense
 Terry Waite – scrittore britannico